Monday (englisch: Montag) bezeichnet:
 Monday (2000), japanischer Film von Hiroyuki Tanaka
 Monday (2006), US-amerikanischer Film von Brian McCauley Johnson
 Monday (2020), Filmdrama von Argyris Papadimitropoulos aus dem Jahr 2020

Monday ist der Familienname folgender Personen:

 Jon Monday (* 1947), US-amerikanischer Musikproduzent
 Kenneth Monday (* 1961), US-amerikanischer Ringer
 Rick Monday (* 1945), US-amerikanischer Baseballspieler und Radiosprecher

Siehe auch:
 Blue Monday, Lied von New Order aus dem Jahr 1983
 Merger Monday
 Monday, Monday, Lied der Mamas & Papas aus dem Jahr 1966
 Munday